Brupbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Fredy Brupbacher (* 1937), Schweizer Skirennläufer
 Fritz Brupbacher (1874–1945), Schweizer Arzt, libertärer Sozialist und Schriftsteller
 Heinrich Brupbacher (1758–1835), Schweizer Kupferstecher
 Joëlle Brupbacher (1978–2011), Schweizer Extrembergsteigerin
 Paulette Brupbacher (1880–1967), Schweizer Ärztin und Sexualreformerin
 Stefan Brupbacher (* 1967), Schweizer Parteisekretär und Beamter

Siehe auch:
 Charles Rodolphe Brupbacher Stiftung
 Bruppacher